R1:

 R1 — наиболее распространенная подгруппа гаплогруппы R, отмеченная мутацией M173.
 R1 — русскоязычный телеканал в Германии.
 R1 — нереализованный проект трамвая российской разработки.
 R1 — модель мотоцикла марки Ямаха.